Мир Башир Фаттах оглы Касумов (1879, c. Дашбулаг, Тебризский вилает, Каджарский Иран — 23 апреля 1949, Баку) — советский азербайджанский государственный деятель, председатель президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1938—1949).

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В революционном движении с 1898 года. Член РСДРП с 1905 года.

С 1905 года — рабочий на заводах в Балаханах (Баку). Участник революции 1905‒1907 гг., член боевой дружины Бакинской организации большевиков.

В 1917—1918 годах вёл партийную работу в Баку и Ленкоранском уезде. После установления АДР в Баку (1918‒1920) — на подпольной работе. На 1-м съезде КП(б) Азербайджана (февраль 1920) избран членом ЦК партии.

Один из организаторов восстания против мусаватистского правительства в апреле 1920 года.

С 29 апреля 1920 года — член Бакинского ревкома.

 1921—1924 и 1931—1935 — заместитель председателя ЦИК Азербайджанской ССР
 1935—1937 — Народный комиссар социального обеспечения Азербайджанской ССР
 1937—1938 — и. о. председателя ЦИК Азербайджанской ССР.

С июля 1938 года — председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2-го созывов.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1943)
 Два ордена Ленина

Память 
С 1949 по 1991 год город Тертер носил название Мир-Башир.

Примечания

Источники 
 Стельник Б. Я. Мир Башир Касумов. — Баку, 1960.
 

Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 2-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Азербайджанской ССР
Члены ЦК КП Азербайджана
Министры социального обеспечения Азербайджана
Председатели Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Председатели ЦИК Азербайджанской ССР